

Albums 
 Breakaway (Art Garfunkel), een muziekalbum uit 1975 van de Amerikaanse zanger Art Garfunkel
 Breakaway (Gallagher and Lyle), een muziekalbum uit 1976 van het Schotse duo Gallagher and Lyle
 Breakaway (album van Kelly Clarkson), een muziekalbum uit 2005 van de Amerikaanse zangeres Kelly Clarkson
 Breakaway (Kris & Rita), een muziekalbum uit 1974 van het Amerikaanse duo Kris Kristofferson en Rita Coolidge
 Breakaway (Pasadena Roof Orchestra), een muziekalbum uit 1991 van het Britse orkest Pasadena Roof Orchestra

Nummers 
 Breakaway (single van Kelly Clarkson), een nummer uit 2005 van de Amerikaanse zangeres Kelly Clarkson
 Breakaway (Donna Summer), een nummer uit 1989 van de Amerikaanse zangeres Donna Summer
 Breakaway (Irma Thomas), B-kant van de single Wish Someone Would Care uit 1964 van Irma Thomas, in 1983 gecoverd door Tracey Ullman
 Break Away (Art Garfunkel), een nummer uit 1975 van de Amerikaanse zanger Art Garfunkel
 Break Away (The Beach Boys), een nummer uit 1969 van de Amerikaanse groep The Beach Boys

Anders 
 The Breakaways, een Brits zangtrio

Film en televisie 
 Breakaway (1955), een Britse film uit 1955
 Breakaway (1990), een Amerikaanse film uit 1990 met onder anderen Deborah Kara Unger
 Breakaway (2011), een Canadese film uit 2011
 Breakaway (spelshow), een Britse spelshow
 Breakaway (Space: 1999), de openingsaflevering van de Britse televisieserie Space: 1999
 Breakaway (televisieserie), een Britse televisieserie